Chomenky – wieś na Ukrainie, w obwodzie połtawskim, w rejonie chorolskim
 Chomenky – wieś na Ukrainie, w obwodzie połtawskim, w rejonie dykanskim
 Chomenky – wieś na Ukrainie, w obwodzie winnickim, w rejonie szarogrodzkim